Cara a cara – titolo spagnolo con cui è noto il film del 1967 Faccia a faccia
 Cara a cara – telenovela brasiliana del 1979
 Cara a cara – titolo originale delle telenovela argentina del 1983 Illusione d'amore
Cara a cara – telenovela venezuelana del 1982